Приекульский край — административно-территориальные единицы в Латвии:

 Приекульский край () в Видземе с центром в селе Приекули.
 Приекульский край () в Курземе с центром в городе Приекуле.